Bridgestone Doubles Championships 1981 został rozegrany na dywanowych kortach w hali w Tokio w dniach 4–10. marca 1981 roku. Z broniącej tytułu pary Billie Jean King i Martiny Navrátilovej na turniej przyjechała tylko Amerykanka. Wystąpiła z nową partnerką – szesnastoletnią Andreą Jaeger, lecz przegrały już w pierwszym meczu. Najwyżej rozstawione Rosie Casals i Wendy Turnbull przegrały w półfinale. Po tytuł sięgnęły ubiegłoroczne finalistki Sue Barker i Ann Kiyomura.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Bridgestone Doubles Championships 1981 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Japonii
1981 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio